Players Championship 2019 – szesnasty rankingowy turniej snookerowy w sezonie 2018/2019. Turniej ten rozegrany został w dniach 4-10 marca 2019 roku.

Ronnie O’Sullivan obronił tytuł wywalczony w zeszłym roku, pokonując w finale Neila Robertsona. W ostatniej partii finału Anglik wbił swojego tysięcznego breaka stupunktowego, zostając pierwszym w historii snookerzystą, który tego dokonał.

Nagrody

Pieniężne 
Zwycięzca: £ 125 000
II miejsce: £ 50 000
Półfinalista: £ 30 000
Ćwierćfinalista: £ 15 000
Runda 1: £ 10 000

Najwyższy break turnieju: £ 5000

Pula nagród: £ 380 000

Rozstawienie

Drabinka turniejowa

Finał

Breaki stupunktowe turnieju 
 140, 120, 107, 101  Neil Robertson
 134, 116, 116, 106, 105, 101  Ronnie O’Sullivan
 131, 118  Mark Williams
 121, 110  Jack Lisowski
 121  Mark Selby
 115, 113, 106, 105, 104, 100  Judd Trump
 110, 104  Barry Hawkins
 108  Mark Allen

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Players Championship 2019 w serwisie snookerworld.pl
 worldsnooker.com

2019 w Anglii
Preston
2019 w snookerze
Rankingowe turnieje snookerowe